Introduit à l'origine en 2015 par l'Académie Raoul Wallenberg, le Young Courage Award est une reconnaissance apolitique dont l'objectif est de mettre en lumière des actions de courage moral. Il est décerné à des jeunes de 13 à 20 ans qui, avec de petites moyens, ont fait une grande différence humaine et ont fait preuve d'un grand courage moral et d'engagement. Ce prix vise à commémorer les actes altruistes accomplis par Raoul Wallenberg dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale.

Le prix, destiné aux lauréats suédois et internationaux, est remis lors de la cérémonie officielle qui a lieu à Stockholm dans le cadre de la journée Raoul Wallenberg, le , en présence de représentants du gouvernement suédois, de la société civile et du monde des affaires.

Le Young Courage Award fait partie des kits d'outils spécialement adaptés du Swedish Institute, axés sur les droits de l'homme et la démocratie.

Les gagnants du Young Courage Award 2021

Victor Delyfer, 15, et Charles Delyfer, 17, France 
Les deux frères ont fondé l'association Humans Unite Project, qui a pour but de faciliter, encourager et développer l'engagement caritatif des jeunes et aident par ce biais là des personnes dans le besoin. L'organisation a notamment collecté des fonds pour acheter des robots permettant aux enfants hospitalisés atteints de leucémie de communiquer plus facilement avec le monde extérieur. Elle a également financé la scolarité de huit jeunes étudiants libanais affectés par la situation politique, économique et sociale à Beyrouth.

Victor Gardere, 16, France 
Victor Gardere a été choisi pour son travail innovant de lutte contre la maladie pendant la pandémie du coronavirus. Lorsque la malnutrition a augmenté dans les écoles à cause de la pandémie, Victor a créé un questionnaire pour les élèves sur leurs besoins. Sur la base des réponses, il a produit du matériel éducatif pour les écoles, en mettant l'accent sur la santé et la façon de prendre soin de la nourriture.

Sara Morales García, 18, Espagne 
Sara Morales García a été choisie pour ses efforts visant à rendre le monde meilleur. Elle participe à plusieurs projets sociaux. L'un d'eux est "Acción con sonrisas" (Action pour les sourires) à l'hôpital Niño Jesús, qui vise à répandre de la joie parmi les enfants en soins palliatifs. Elle collecte également de la nourriture pour les familles vulnérables dans le cadre du projet "From family to family".

Milica Jovanović, 18, Serbie 
Milica Jovanović a agi avec courage civique dans une situation critique. Milica, qui étudie les soins infirmiers, sait que les personnes ayant subi un accident ne doivent pas être déplacées. Après avoir été témoin d'un accident de voiture, elle a empêché les gens de déplacer un homme blessé. Le personnel ambulancier a par la suite affirmé que son intervention avait très probablement empêché la paralysie de l'homme. Milica est désormais bénévole dans les ambulances.

Marija Brletić, 18, Serbie 
Depuis l'âge de 15 ans, Marija Brletić a organisé plusieurs dispositifs humanitaires pour venir en aide aux enfants qui ont besoin d'un traitement médical coûteux, en particulier ceux issus de familles vulnérables et discriminées. Marija a récolté des aides financières en organisant des événements de collecte de fonds.

Boglárka Kocsis, 19, Hongrie 
Boglárka Kocsis a reçu le prix pour avoir sensibilisé ses camarades de classe aux dangers des discours haineux. Elle a pris la parole lorsque certains de ses camarades de classe ont commencé à utiliser un langage haineux et à exprimer leur soutien aux théories du complot. Boglárka a rédigé un essai sur les conséquences de ses discours, qui a donné lieu à une discussion engagée et animée en classe. Le résultat de son action a été que ses camarades de classe ont commencé à s'adresser les uns aux autres avec plus de respect et de tolérance.

Borbála Bozsó, 17, Hongrie 
Borbála Bozsó défend souvent les droits de l'homme et s'élève contre les injustices sociales. Elle s'engage dans la lutte contre le harcèlement sexuel chez les jeunes et soutient les droits des LGBTQ ainsi que l'égalité des sexes. Pour Borbála, il va de soi que les gens doivent bénéficier de l'égalité des droits et des chances, indépendamment de leur sexe, de leur race ou de leur origine.

Les membres du jury Young Courage Award 2021 
Jiloan Hamad, Oscar Zia, Wendy Francis, Peter Rung et Beata Kull.

Les gagnants du Young Courage Award 2022

Rabah Siam, 16, France 
Un jour, lorsque Rabah est descendu du bus, il est tombé sur un garçon de son âge qui avait été grièvement blessé lors d'une bagarre entre gangs et qui saignait d'une blessure profonde à la tête. Rabah a agi rapidement et a fait les premiers gestes de secours, ce qui a permis de sauver la vie du garçon. Rabah est récompensé pour avoir gardé son calme dans une situation très critique et fait preuve d'un grand courage.

Sacha Saliba, 18, France 
Sasha a organisé une vente de sucre d'orge dans son établissement pour venir en aide au Liban. Plus de 600 sucreries ont été distribués par des étudiants en costumes de Père Noël et tous les profits sont allés à une organisation qui envoie des médicaments et des fournitures au Liban. Sasha est félicitée pour son idée innovante qui a propagé à la fois l'esprit de Noël dans son école et a contribué au bénéfice des personnes vulnérables.

Delila Badić, 20, Serbie 
Delia est impliquée dans la Croix-Rouge et a participé à de nombreuses actions d'aide. Elle a grandi dans une culture patriarcale stricte et veut montrer que les filles et les femmes peuvent aussi contribuer à la société. Pendant la pandémie, elle était la seule femme volontaire à se rendre dans des villages de montagne isolés avec de la nourriture et des médicaments. Le jury récompense Delila pour avoir eu le courage de briser les normes et de contribuer à l'aide humanitaire.

Elena Ruda Pere, 19, Espagne 
Depuis l'âge de 17 ans, Elena est impliquée dans l'organisation LuzAzuL, qu'elle a cofondée. Là-bas, elle travaille avec des enfants et des jeunes qui risquent d'être mis à l'écart. Elena leur donne la chance de pouvoir appartenir à un groupe et de discuter de questions de valeur importantes. Elle est félicitée pour son engagement et son travail en faveur de l'inclusion précoce des enfants et des jeunes.

Cécile Bries, 18, Suède 
Cécile a été droguée lors d'une soirée. Pour éviter que d'autres jeunes filles ne vivent la même chose, elle et deux amis ont développé un test rapide qui permet de détecter dans le verre, la présence de deux drogues couramment utilisées pendant les soirées.

Yosra Ali, 20, Suède 
Yosra a fondé le projet "Pas votre minorité" pour inspirer et donner aux jeunes femmes les moyens de se défendre et de trouver leur propre voix. Le jury récompense Yosra pour sa capacité à insuffler du courage, de l'espoir et à encourager les jeunes femmes, même en dehors des frontières suédoises, à prendre leur place dans la société et à défendre les droits humains.

Anna Markovics, 20, et Miksa Dombi, 21, Hongrie 
L'organisation Hashomer Hatzair approvisionne les communautés juives d'Ukraine. Grâce à leurs contacts, des cargaisons d'aide ont atteint même les régions les plus vulnérables du pays pendant la guerre. Les volontaires Anna et Miksa sont des personnes clés dans ce travail. Le jury est impressionné par la force d'action, l'empathie et la créativité dont ils ont tous deux fait preuve.

Les membres du jury Young Courage 2022 
Atilla Yoldas, Mira Kelber, Deqa Abukar, Jiloan Hamad et Peter Rung.

Sources 

 https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/je-lai-aide-sans-reflechir-rabah-siam-17-ans-recompense-par-la-suede-pour-sa-bravoure-07-09-2022-7QLIUAUXQRBONOK4YJVZKXTBEE.php
 https://si.se/en/eight-winners-honoured-with-the-young-courage-award-2021/
 https://si.se/en/the-young-courage-award-celebrates-the-true-meaning-of-moral-courage/
 https://sharingsweden.se/toolkits/young-courage-award/
 https://raoulwallenberg.se/young-courage-award/
http://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/33142/premio-young-courage-award-2021
https://www.youtube.com/watch?v=1d0_cBJfrlA
https://sweden.postsen.com/news/27818/THIS-YEAR%E2%80%99S-YOUNG-COURAGE-AWARD-WINNERS-APPOINTED.html
https://si.se/2022-ars-vinnare-av-young-courage-award-utsedda/

Distinction fondée en 2015